Текия и синоним на теке и може да се отнася за:

 Текия, село в Община Белимбегово на Република Македония;
 Текия е името на село Христо Даново, България, до 1934 година;
 Текия е името на село Крумово, България, до 1919 година;
 Текия, село в Община Кладово, Сърбия.